Cheshire steht für: 

 die englische Grafschaft Cheshire
 der Käse aus Cheshire, siehe Chester (Käse)
 Cheshire County im US-Bundesstaat New Hampshire
 Cheshire Cat, eine Figur aus dem Roman Alice im Wunderland
 Cheshire-Okular, ein Hilfsmittel zur Überprüfung der Kollimation von Teleskopen
 Cheshire Rock, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Personen:
 Geoffrey Cheshire (1886–1978), britischer Rechtswissenschaftler und Anwalt
 John Cheshire (* 1942), britischer Air Chief Marshal und Politiker
 Leonard Cheshire (1917–1992), britischer Politiker
 Rowan Cheshire (* 1995), britische Freestyle-Skifahrerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cheshire (Connecticut)
 Cheshire (Massachusetts)
 Cheshire (New York)
 Cheshire (Ohio)
 Cheshire (Oregon)
 Cheshire Center (Michigan)
 Cheshire Harbor (Massachusetts)

Sonstiges:
 Name eines Massengutschiffs des Typs SDARI Dolphin 57, das im August 2017 vor den Kanarischen Inseln in Brand geriet

Siehe auch:
 Chesire